Lekkoatletyka na Igrzyskach Panamerykańskich 1995 – zawody lekkoatletyczne podczas igrzysk obu Ameryk odbywały się między 17 a 25 marca w Mar del Plata. Po raz pierwszy kobiety rywalizowały w trójskoku i rzucie młotem, a także w biegu na 5000 metrów, który zastąpił bieg na 3000 metrów

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

1995 w lekkoatletyce
Igrzyska Panamerykańskie 1995
Lekkoatletyka w Argentynie
1995